Wijaya Football Club é um clube de futebol do Brunei. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Títulos 

  Campeonato Bruneano: 1 (2013)
  Copa da Federação: 1 (2002)
  Super Copa Brunei: 1 (2003)

Clubes de futebol de Brunei